Geisenheim steht für:
 Geisenheim, Stadt in Hessen
 Geisenheim (Wölfersheim), Ortsteil der Gemeinde Wölfersheim in Hessen
 Geisenheim (Wüstung), Wüstung bei Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen in Rheinland-Pfalz

Geisenheim ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Konrad von Geisenheim († 1386), deutscher Diplomat und Bischof 

Siehe auch:
 Geisenheim 26
 Geisenheimer